chemik – osoba zajmująca się chemią
Czasopisma:
 Chemik Polski – polskie chemiczne czasopismo naukowe
 Chemik – polskie czasopismo naukowo-techniczne
Kluby sportowe:
 Chemik Bydgoszcz – polski klub sportowy
 Chemik Police – polski klub sportowy
 Chemik Police – klub siatkarski
 KP Chemik Police – klub piłkarski
 Chemik Kędzierzyn-Koźle – polski klub piłkarski

Zobacz też 
 chimik